Spezialist steht für:
 Experte, Fachmann, Fachkundiger
 hochgradig angepasste biologische Art, siehe Ernährung #Spezialisierungstypen
 Marktteilnehmer an der Börse Frankfurt, welche die Aufgabe der Skontroführer#Spezialist übernommen haben

Der Spezialist steht für:
 Der Spezialist, Alternativtitel von The Specialist, US-amerikanisch-peruanischer Film von Luis Llosa (1994)
 Der Spezialist, auch Till Ossenbrügge, Kunstwerk in Osnabrück von Hans Gerd Ruwe (1984)
 Polizeiruf 110: Der Spezialist, deutscher Fernsehfilm von Edgar Kaufmann (1975)
 Tatort: Der Spezialist, deutscher Fernsehfilm von Markus Fischer (1996)

Siehe auch:
 Specialist, militärischer Dienstgrad in der United States Army
 Die Spezialisten